Il singolare del torneo di tennis Sparkassen Cup 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Magdalena Maleeva 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (campionessa)
 Nathalie Tauziat (semifinali)
 Jelena Dokić (secondo turno)
 Assente

 Silvia Farina Elia (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (finale)
 Elena Dement'eva (semifinali)
 Barbara Schett (primo turno)
 Anna Kurnikova (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 2001